Албания впервые участвовала в конкурсе молодых музыкантов «Евровидение-2018», который проходил в Эдинбурге. Страна еще никогда не занимала места в топ-3.

2 февраля национальный вещатель RTSH сообщил порталe Eurovoix , что страна дебютирует на конкурсе, тем самым увеличив число участников до 18.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

Примечания 

Евровидение (конкурс молодых музыкантов)
Музыка Албании